Termin DPD ima više značenja.
 Dihidropirimidin dehidrogenaza (NADP+)
 -{N,N}--diethyl--{p}--fenilendiamin, fenilendiamin koji se koristi za određivanje hlora u vodi